Macbeth es una obra de teatro de William Shakespeare. La palabra también puede referirse a alguna de las versiones cinematográficas, literarias, operísticas, etc. basadas total o parcialmente en la obra de Shakespeare, como, por ejemplo:

Personajes ficticios
 Lord Macbeth, personaje de la obra de Shakespeare.
 Lady Macbeth, personaje de la obra de Shakespeare, esposa del anterior.

Música
 Macbeth, ópera de 1847 de Giuseppe Verdi,
 Macbeth, poema sinfónico de 1888, de Richard Strauss.
 Macbeth (banda), grupo italiano de metal gótico.

Películas
 Macbeth (película de 1948), dirigida por Orson Welles.
 Macbeth (película de 1971), dirigida por Roman Polanski.
 Macbeth (película de 2015), dirigida por Justin Kurzel y protagonizada por Michael Fassbender y Marion Cotillard.
 The Tragedy of Macbeth (película de 2021), dirigida por Joel Coen.

Personas
 Macbeth de Escocia, el monarca histórico sobre el cual se inspira la obra de teatro.
 MacBeth Sibaya, futbolista internacional sudafricano.

Otros usos 
 Macbeth II, nombre del caballo ganador del Derby de Kentucky de 1888.
 Macbeth, un planeta ficticio del universo Star Fox.